Бахтияров — фамилия.

Известные носители:
 Бахтияров, Акмаль Анварович (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Бахтияров, Анвар Сахибгареевич (1928—1995) — советский нефтяник, хозяйственный деятель, общественный деятель, изобретатель.
 Бахтияров, Иван Михайлович (1926—2018) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Бахтияров, Искандар Махмудович (род. 1959) — российский менеджер, генеральный директор ОАО «Уфанет».
  (1843—1905) — российский купец-винодел II гильдии.
 Бахтияров, Равиль Кутдусович (1926—2001) — слесарь-монтажник и сварщик, Герой Социалистического Труда, депутат ВС Башкирской АССР.

См. также 
 Бахтияр
 Бахтиаров
 Бахтеяровы
 Бухтияровы
 Бахтьяризаде
 Бахтаров